Марк Фурій () — преномен і номен кількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Фуріїв:
 Марк Фурій Камілл () — цензор 403 року до н. е., багаторазовий військовий трибун з консульською владою і диктатор.
 Марк Фурій Фуз () — військовий трибун з консульською владою 403 року до н. е.
 Марк Фурій Бібакул () — давньоримський поет.
 Марк Фурій Камілл () — консул 8 року.
 Марк Фурій Камілл () — політичний діяч Римської імперії

Див. також 
 Фурії